Ладислав Наги (; ) — словацкий хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 
Задрафтован в 1997 году «Сент-Луис Блюз» под 177-м номером.

В НХЛ провёл 435 матчей, набрал 311 (115+196) очков, выступая за «Сент-Луис Блюз», «Финикс Койотис», «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз».

Обладатель «Мишель Бержерон Трофи» — лучшему новичку юниорской лиги Квебека (1998/99).

В мае 2019 года завершил профессиональную карьеру.

Чемпион мира-2002 в составе сборной Словакии, обладатель бронзовой медали ЧМ-2003.

Статистика

Международная

Ссылки 

 Надь вернулся в шведский МОДО
 Ладислав Надь покидает минское Динамо

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Кошице»
Игроки «Галифакс Мусхедз»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки ХК «Мура»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Лев» Попрад
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой